Saint-Firmin puede referirse a:

 Saint-Firmin, comuna de Altos Alpes;
 Saint-Firmin, comuna de Meurthe y Mosela;
 Saint-Firmin, comuna de Nièvre; o
 Saint-Firmin, comuna de Saona y Loira.